Dendrophis viridis Duméril, Bibron & Duméril, 1854 est un synonyme attribué à deux espèces de serpents de la famille des Colubridae :
 Chironius fuscus (Linnaeus, 1758)
 Chironius scurrulus (Wagler, 1824)
Synonyme de serpents (nom scientifique)